Бюск () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Тулузи, 23 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 463 осіб у працездатному віці (15-64 років) 343 були активні, 120 — неактивні (показник активності 74,1%, у 1999 році було 69,8%). З 343 активних працювало 317 осіб (179 чоловіків та 138 жінок), безробітних було 26 (11 чоловіків та 15 жінок). Серед 120 неактивних 26 осіб було учнями чи студентами, 53 — пенсіонерами, 41 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 273 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 744,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бюск на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн